A MG-82 é uma rodovia brasileira do estado de Minas Gerais.

Estrada com pavimentação asfáltica em cima de traçado antigo. Apresenta curvas e rampas acentuadas, com dois pontos de passagem particularmente perigosos: uma passagem de nível com pouca visão no sentido São Bento → Três Corações, na altura da entrada da Colônia Santa Fé; um estreitamento de pista, devido à transposição de ponte antiga sobre o Rio do Peixe. 

O tráfego rotineiro aumenta com a festa do Peão de Boiadeiro nos dias 10, 11 e 12 de outubro; com o carnaval antecipado de São Tomé das Letras, uma semana antes do calendário oficial. Nos meses pluviosos o asfalto fica esburacado, devido principalmente ao tráfego de caminhões pesados, vindos das jazidas de quartzito de São Tomé das Letras e Luminárias. São registrados poucos acidentes pelos riscos conhecidos. A viagem torna-se bem agradável pelas beleza das paisagens naturais.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias de Minas Gerais